Val 1988 kan syfta på:

Presidentvalet i Finland 1988
Riksdagsvalet i Sverige 1988
Presidentvalet i USA 1988